La Grange (Doubs), comuna francesa de Doubs
 La Grange (Carolina do Norte)
 La Grange (Illinois)
 La Grange (Kentucky)
 La Grange (Missouri)
 La Grange (Tennessee)
 La Grange (Texas)
 La Grange (Wyoming)
 Balnot-la-Grange, comuna francesa de Aube
 Poiseul-la-Grange, comuna francesa de Cote-D'or
 La Grange Park, localidade de Illinois

Canções 
 La Grange, canção de ZZ Top

Desambiguações de topônimos